Michael Schulze ist der Name folgender Personen:
* Michael Schulze (Künstler) (* 1952), deutscher Künstler und Hochschullehrer
 Michael Schulze (Polizeipräsident) (* 1961/1962), deutscher Polizist
 Michael Schulze (Radsportler) (* 1966), deutscher Radsportler
 Michael Schulze (Pokerspieler) (* 1967), deutscher Pokerspieler
 Michael Schulze (Fußballspieler) (* 1989), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Micha Schulze (* 1967), deutscher Autor